Gotlands regemente är ett svenskt regementsnamn som har använts av följande:

Gotlands regemente (gamla) – ett svenskt pansarförband (1963–2005).
Gotlands regemente (nya) – ett svenskt pansarförband (2018–).